Nagoya Tetsudō K.K. (jap. , Nagoya Tetsudō Kabushiki-gaisha, engl. Nagoya Railroad Co., Ltd.), kurz Meitetsu () genannt, ist ein Betreiber von Eisenbahnlinien in den japanischen Präfekturen Aichi und Gifu mit Sitz in Nagoya. Die Gesellschaft ist zugleich das Kernunternehmen der Meitetsu Group.

Das Streckennetz hat eine Gesamtlänge von 444,2 km. Es gibt 275 Bahnhöfe. Abgesehen von den ehemals staatlichen Japan Railways verfügt sie nach der Kinki Nippon Tetsudō (501,1 km) und der Tōbu Tetsudō (463,3 km) über das drittlängste Schienennetz in Japan. Verwendet wird die Kapspur (1067 mm). Jährlich befördert die Meitetsu über 361 Millionen Passagiere.

Das Verkehrssystem 
Auf dem Gleisnetz fahren verschiedene Zugformen, wobei die langsameren Züge an ausgewählten Bahnhöfen überholt werden:
 Lokal: hält zwischen Start- und Zielbahnhof an jedem Bahnhof
 Semi-Express: hält an Verkehrsknoten und ausgewählten Bahnhöfen
 Express: hält an Verkehrsknoten
 Rapid-Express: hält an wichtigen Verkehrsknoten
 Limited-Express: fährt ohne Stopp zwischen Städten, hält an den wichtigen Verkehrsknoten in der Start- und Zielstadt
 Rapid Limited-Express: fährt ohne Stopp zwischen Städten, hält an den wichtigsten Verkehrsknoten in der Start- und Zielstadt
 µsky Limited Express: verbindet Nagoya, Gifu und Inuyama mit dem Flughafen Chūbu, hält an den wichtigsten Verkehrsknoten in der Start- und Zielstadt

Der Grundtakt im Meitetsu-Netz beträgt 15 Minuten, d. h. von wenigen Ausnahmen abgesehen wird jeder Bahnhof 4 Mal pro Stunde von einem Lokal-Zug angefahren. Nachtruhe herrscht auf dem gesamten Netz zwischen ca. 0:20 Uhr und 5:30 Uhr, in dieser Zeit werden die meisten Wartungsarbeiten erledigt.

Express-Züge verkehren alle 30 Minuten zwischen Gifu und Toyohashi sowie zwischen Ichinomiya und Toyokawa, so dass sich zwischen Ichinomiya und Kō ein 15-min-Takt ergibt. Zwischen Sukaguchi und Shin-Anjō werden 6 Express-Züge pro Stunde angeboten, da auf diesem Abschnitt die Verbindung von Saya nach Nishio alle 30 Minuten die o. g. Züge überlagert. Ein anderes Linienbündel sind Express-Züge im 30-min-Takt von Shin-Unuma nach Kōwa bzw. Utsumi und Semi-Express-Züge von Shin-Kani zum Flughafen ebenfalls im 30-min-Takt, die sich zwischen Inuyama und Otagawa zu einem 15-min-Takt überlagern. Einen weiteren 30-min-Takt mit Express-Zügen gibt es zwischen Inuyama und Gifu.

Im Bereich der Limited Express- und Rapid Limited Express-Züge gibt es drei Linien, die jeweils im Halbstundentakt bedient werden, und zwar Gifu – Toyohashi, Gifu – Flughafen und Shin-Unuma – Toyohashi, so dass sich auf dem Abschnitt Gifu – Toyohashi ein 15-min-Takt ergibt. Der µsky Limited Express fährt alle 30 Minuten zwischen Flughafen und Nagoya, wobei jeder zweite Zug bis Shin-Unuma durchgebunden wird, so ergeben sich zwischen Flughafen und Nagoya insgesamt 4 Limited Express-Fahrten pro Stunde.

Auf der Seto-Linie, die keine Gleisverbindung zum übrigen Netz hat, werden Semi-Express- und Express-Züge jeweils im 30-min-Takt angeboten, die sich zu einem 15-min-Takt überlagern.

Limited Express 
Auf den Hauptlinien der Meitetsu verkehren Limited Express bzw. Rapid Limited-Express-Züge. Sie führen in der Regel Wagen mit zwei Klassen. Vier oder sechs Waggons pro Zug sind normale Wagen (entsprechend der zweiten Klasse) und zwei Waggons sind reservierungspflichtige Wagen der ersten Klasse, für die man eine Zuschlagkarte („μ Ticket“, 360 Yen) benötigt; diese Wagen haben einzeln verstellbare Sitze. Der µsky Limited Express führt ausschließlich Wagen der ersten Klasse.

Hauptlinie und Abzweigungen 
 Nagoya-Hauptlinie (Bahnhof Toyohashi–Bahnhof Meitetsu Gifu, 99,8 km)
 Toyokawa-Linie (Bahnhof Kō–Bahnhof Toyokawa-Inari, 7,2 km)
 Nishio-Linie (Bahnhof Shin-Anjo–Bahnhof Kira-Yoshida, 24,7 km)
 Gamagōri-Linie (Bahnhof Kira-Yoshida–Bahnhof Gamagōri, 17,6 km)
 Mikawa-Linie (Bahnhof Hekinan–Bahnhof Sanage, 39,8 km)
 Toyota-Linie (Bahnhof Umetsubo–Bahnhof Akaike, 15,2 km)
 Tokoname-Linie (Bahnhof Jingumae–Bahnhof Tokoname, 29,3 km)
 Kūkō-Linie (Bahnhof Tokoname–Bahnhof Chūbu-Kokusai-Kūkō 'Centrair' Flughafen Chūbu, 4,2 km)
 Chikkō-Linie (Bahnhof Ōe–Bahnhof Higashi-Nagoyako, 1,5 km)
 Kōwa-Linie (Bahnhof Ōtagawa–Bahnhof Kōwa, 28,8 km)
 Chita-Linie (Bahnhof Fuki–Bahnhof Utsumi, 13,9 km)
 Seto-Linie (Bahnhof Sakaemachi–Bahnhof Owari-Seto, 20,6 km)
 Tsushima-Linie (Bahnhof Sukaguchi–Bahnhof Tsushima, 11,8 km)
 Bisai-Linie (Bahnhof Yatomi–Bahnhof Tamanoi, 30,9 km)
 Inuyama-Linie (Abzweig Biwajima–Bahnhof Shin-Unuma, 26,8 km)
 Kakamigahara-Linie (Bahnhof Shin-Unuma–Bahnhof Meitetsu-Gifu, 17,6 km)
 Hiromi-Linie (Bahnhof Inuyama–Bahnhof Mitake, 22,3 km)
 Komaki-Linie (Bahnhof Inuyama–Bahnhof Kami-Iida, 20,6 km)
 Takehana-Linie (Bahnhof Kasamatsu–Bahnhof Egira, 10,3 km)
 Hashima-Linie (Bahnhof Egira–Bahnhof Shin-Hashima, 1,3 km)

Stillgelegt 
 Minomachi-Linie, zwischen Gifu-Tetsumeichō () über Seki () nach Mino. Die 1911 eröffnete  Strecke wurde 1930 gekauft. In der Stadt wurde sie weitgehend als Straßenbahn betrieben, die Außenabschnitte, welche den Nordosten des Großraums Gifu erfassten, waren entsprechend einer Überlandstraßenbahn angelegt worden. Der Abschnitt nördlich Seki wurde 1999 geschlossen, die restliche Bahn 2005 stillgelegt. Auch die Verbindungen dieser Überlandbahn in den Nordwesten von Gifu, die bereits 1909 eröffnete Ibi-Linie nach Honibi und per Zweigstrecke nach Tanigumi, wurden abschnittsweise von 1988 bis 2005 eingestellt. Als Einstellungsgrund der Straßenbahn Gifu wurde die seit langer Zeit kritische Finanzlage der Meitetsu-Bahngesellschaft und das mangelnde Interesse der örtlichen Stellen am Erhalt der Bahn genannt.

Literatur 
 Oliver Mayer: Meitetsu – Betrieb und Struktur einer japanischen Privatbahn; In: The Bulletin of Aichi University of Education, 2019 (Vol. 68) (Humanities, Social Sciences), S. 111–123. Link zum Volltext

Einzelnachweise 

Bahngesellschaft (Japan)
Spurweite 1067 mm
Gegründet 1921
Börsennotiertes Unternehmen
Unternehmen (Nagoya)